Coca (plant), een plant die zijn oorsprong vindt in Zuid-Amerika, grondstof voor cocaïne
 Coca (rivier), een rivier in Ecuador
Coca (Segovia), een gemeente in de Spaanse provincie Segovia in de regio Castilië en León
Kasteel van Coca, kasteel in bovengenoemde gemeente
Coca de Alba, een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca